Prestwick (plaats), een plaats in Schotland
 Glasgow Prestwick Airport, een bij deze plaats gelegen vliegveld
 Prestwick Golf Club